

Patronyme 

 Anne-Lou Steininger (née en 1963), écrivaine suisse ;
 Daniel Steininger (né en 1995), footballeur allemand ;
 Johannes Steininger (né en 1977), designer autrichien.